Михаил Месхи: Месхи, Михаил Мамукович (род. 1997) — украинский футболист.
 Месхи, Михаил Михайлович (1961—2003) — советский и грузинский футболист.
 Месхи, Михаил Шалвович (1937—1991) — советский футболист.
 Месхи, Михаил (род. 1982) — грузинский актёр